Ricard Ferrando o Ricardo Ferrando (Barcelona, 7 de febrer de 1907 - ?) va ser un ciclista català que va córrer professionalment entre 1928 i 1935.

Palmarès 
 1928
 8è a la Volta a Catalunya
 1932
 3r al Trofeu Masferrer
 1933
 3r al Gran Premi de Biscaia

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes barcelonins
Morts a Miami